Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Pucci – rzymskokatolicki duchowny
 Antoni Maria Pucci – rzymskokatolicki duchowny i święty
 Elda Pucci –  włoska polityk, lekarka i samorządowiec
 Roberto Pucci – rzymskokatolicki duchowny
 Lorenzo Pucci – rzymskokatolicki duchowny
 Lou Taylor Pucci – amerykański aktor
 Rino Pucci – włoski kolarz torowy, olimpijczyk